Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 1981/1982 – 39. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w Pucharze Zdobywców Pucharów 1982/1983. Tym razem trofeum wywalczył FC Köln. Finał został rozegrany na Waldstadion we Frankfurcie nad Menem.

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 28 sierpnia–9 września 1981 roku
 Runda 2: 9–28 października 1981 roku
 Runda 3: 4 grudnia 1981–3 stycznia 1982 roku
 Runda 4: 9–26 stycznia 1982 roku
 Ćwierćfinał: 20 lutego 1982 roku
 Półfinał: 10 kwietnia 1982 roku
 Finał: 1 maja 1982 roku  na Waldstadion we Frankfurcie nad Menem

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano w okresie 28 sierpnia–9 września 1981 roku.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano w okresie 9–11 października 1981 roku.

|}

Mecze powtórzone 

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano w okresie 4 grudnia 1981 – 3 stycznia 1982 roku.

|}

Ćwierćfinał 
Mecze rozegrano w okresie 9–26 stycznia 1982 roku.

|}

Mecze powtórzone 

|}

Ćwierćfinały 
Mecze rozegrano w okresie 12 lutego–8 marca 1983 roku.

|}

Półfinały 
Mecze rozegrano 10 kwietnia 1982 roku.

|}

Finał 

{| width="100%"
| valign="top" width="50%"|

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
1981 w Niemczech
1982 w Niemczech
!